It Doesn't Have to Be – drugi singel brytyjskiego duetu Erasure z drugiego albumu studyjnego The Circus.

Lista utworów 
EBX1.5 
 It Doesn't Have to Be
 In The Hall of the Mountain King
 It Doesn't Have to Be – Boop Oopa Doo Mix
 Who Needs Love (Like That) – Betty Boop Mix
 It Doesn't Have to Be – Cement Mix
 Heavenly Action – Holger Hiller Mix
 In the Hall of the Mountain King – New Version

It Doesn't Have to Be - CD (Special Edition) Sleeve  	    
 It Doesn't Have to Be
 Sometimes – Single Mix
 Oh L'amour – Single Mix
 Heavenly Action
 Who Needs Love (Like That)
 Gimme! Gimme! Gimme! – Remix
 In The Hall of The Mountain King

Linki zewnętrzne 
 It Doesn't Have To Be w bazie onges-erasure-page.co.uk
 CD Singles Box Set 1

Single wydane w roku 1987
Single Erasure